Никола́й Анато́льевич Комличе́нко () — российский футболист, полузащитник и нападающий. Сын Николай также профессиональный футболист.

Карьера 
С 1992 по 1994 год выступал за «Ниву» (Славянск-на-Кубани), провёл 83 матча, забил 32 мяча. С 1995 по 2000 год играл за майкопскую «Дружбу», в составе которой провёл 215 встреч и забил 50 голов.

В 2001 году перешёл в «Кубань», сыграл 23 матча и забил 3 мяча в лиге и ещё 1 встречу провёл в Кубке России. В 2002 году пополнил ряды «Балтика», однако после 11 игр в первенстве и 3 матчей в Кубке с 1 забитым голом, вернулся в «Дружбу», где и доиграл сезон, проведя 16 встреч и забив 5 мячей.

В 2003 сыграл 4 матча за «Нефтехимик», после чего перешёл в анапский «Спартак», где и доиграл сезон, проведя 14 встреч.

Сезон 2004 года провёл в Казахстане, где сыграл 13 матчей и забил 2 гола в чемпионате за клуб «Семей».

После завершения профессиональной карьеры выступал в любительских турнирах Краснодарского края.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте baltika.kaliningrad.ru

Футболисты России
Игроки ФК «Нива» Славянск-на-Кубани
Игроки ФК «Дружба» Майкоп
Игроки ФК «Коммунальник-Дружба-д»
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Спартак-УГП»
Игроки ФК «Спартак» Семей